Propanol is de naam van twee alcoholen die isomeren van elkaar zijn:
 propaan-1-ol (1-propanol, n-propanol) en
 propaan-2-ol (2-propanol, isopropanol)

Alkanol